Парота Кемада има више значења:

 Парота Кемада (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Парота Кемада (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Парота Кемада (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику